Монами, Доминик (в зам. — ван Рост; род. 1973) — бельгийская теннисистка, теннисный тренер и функционер.
  (1681—1749) — английский живописец.

Примечания